André Sainte-Laguë, mathématicien français ;
 Erika Sainte, actrice belge ;
 Maurice Marie-Sainte, ecclésiastique catholique martiniquais.

Voir aussi 

 La rue Sainte à Marseille.
 Sainte, mélodie de Maurice Ravel.

Lien externe 
 

Patronyme martiniquais
Patronyme picard
Patronyme wallon